Юнцы — деревня, Дворносельский сельсовет Миорского района Витебской области Белоруссии.
 Юнцы — деревня, Миорский сельсовет Миорского района Витебской области Белоруссии.